Шорсткість — наявність нерівної, шкарубкої поверхні; шершавість; шерехатість; шорстке місце якоїсь поверхні.
 Шорсткість русла — нерівності поверхні дна і стінок каналів та річкових русел.
 Шорсткість поверхні  — характеристика нерівностей, виражена у числових величинах, що визначають ступінь їхнього відхилення на базовій довжині від теоретично гладких поверхонь заданої геометричної форми.
 Шорсткість труб — виступи шорсткості, які впливають на втрати напору по довжині при турбулентному русі.

Фізичні властивості